Halmen ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Halmen (1912–2002), rumänischer Handballspieler
 Pet Halmen (1943–2012), deutscher Bühnen- und Kostümbildner und Regisseur